Собор Святого Януария (), современное официальное название — Городской собор Вознесения Святой Марии (, от  — Вознесённая) — кафедральный собор Неаполя, освящённый в честь небесного покровителя города святого Януария. Является резиденцией архиепископа города Неаполя.
Собор возвышается на восточной стороне улицы Виа Дуомо, на небольшой площади, окружённой аркадами, и включает в себя два других культовых здания, возникших ранее собора: Базилику Санта-Реститута (Вasilica di Santa Restituta), в которой находится старейший «Западный баптистерий» (Вattistero d’Occidente), церковь Сан-Джованни-ин-Фонте (San Giovanni in Fonte) — Святого Иоанна Крестителя с Королевской капеллой Сокровищницы Сан-Дженнаро (La reale Сappella del Tesoro di San Gennaro), в которой хранятся мощи покровителя города Святого Януария.

История 
Здание возводили в течение многих столетий: от Средневековья до конца XIX века. Первая церковь на этом месте была заложена во второй половине XIII века Карлом I Анжуйским на фундаментах двух древних базилик. Строительство продолжалось в годы правления его сына, короля Карла II и закончилось в начале XIV века при его внуке Роберте. Создателем крипты был ломбардец Томмазо Мальвито. Фасад, оформленный в конце XIX века в стиле неоготики под руководством архитектора Энрико Альвино, содержит портал XV в. со скульптурами работы Тино ди Камаино. Орган церкви был построен Филиппо Чимино (Cimino) в 1767 году, последняя реконструкция (1974) выполнена Дж. Руффатти (Ruffatti).

Интерьер 
Как и большинство католических храмов, собор Св. Януария содержит многочисленные капеллы разного времени постройки.

Капелла святого Януария 
Главная достопримечательность собора — капелла Святого Януария (строительство началось в 1608 году, освящена в 1646 году, оформление закончено в самом конце XVII века). Капелла богато украшена фресками Доменикино, Ланфранко, Хосе де Риберы и других, и многими скульптурами, из которых выделяется  работы трёх французских мастеров (1305; неоднократно «усовершенствовался», в последний раз в 1713 году) из золота и серебра, украшенный пышными одеждами и драгоценностями. В крипте собора хранится основная реликвия собора, известная со времён средневековья (впервые упоминается в хрониках 1389 года),— сосуд с кровью святого Януария. Когда реликвию трижды в год демонстрируют верующим: 19 сентября (в день святого Януария, посвященный его мученической кончине), 16 декабря (празднование его покровительства Неаполю) и в субботу перед первым воскресеньем мая (в память воссоединения его мощей) кровь святого разжижается и даже вскипает. Если «чудо крови» св. Януария не случается, неаполитанцы считают это предвестием беды. Так, в 1527 году в город пришла чума, от которой погибло 40 тысяч горожан, а в 1979 году — произошло землетрясение, которое унесло три тысячи жизней.

Базилика святой Реституты и Баптистерий святого Иоанна 
Самая старая часть собора (слева перед алтарем) — так называемая базилика святой Реституты, из которой открывается вход в древнейшую сохранившуюся часть сооружения —  («Придел Крещения с купелью»).

Нынешняя базилика святой Реституты представляет собой сильно перестроенную первоначальную  — в XIII веке на месте притвора и паперти возник основной неф собора, в конце XVII века (реконструкция Арканджело Гульельмелли) боковые нефы были заменены капеллами, поднят уровень пола, новый потолок заняла монументальная фреска Джордано «Прибытие святой Реституты на Искью». В одной из капелл слева по сей день хранятся мощи святой Реституты, в другой () — мозаика Лелло Орвиетского «Мадонна с младенцем на троне, со святым Януарием и святой Реститутой» (1322).

Согласно Liber pontificalis, баптистерий (доступ — справа от алтаря базилики) был построен как часть первоначальной базилики святой Реституты при императоре Константине I Великом в 343 году. Таким образом, он оказывается древнейшим на всём Западе, так как был сооружён, по крайней мере, поколением раньше Латеранского баптистерия святого Иоанна в Риме. Сохранившиеся на сводах и под куполом мозаики (Traditio legis, «Самаритянка и Брак в Кане Галилейской», «Чудесный улов», «Явление Ангела жёнам-мироносицам», Символы евангелистов, неидентифицированные священномученики или апостолы) датируются IV веком.

Прочее 
Из других капелл выделяется капелла знатной неаполитанской семьи Капече (ветвь Минутоло, отсюда ) в готическом стиле (упоминается в «Декамероне» Боккаччо, заключительная часть пятой новеллы второго дня), с мозаичным полом XIII века и фресками разного времени, древнейшие из которых (1285—1290) — работы  «Святые Пётр и Павел» и «Распятие».

В левом рукаве трансепта — картины Джорджо Вазари («Рождество», «Святые покровители») и Луки Джордано («Благовещение», «Новые святые покровители»), в правом рукаве — «Вознесение Мадонны» Перуджино. Вход в храм свободный (кроме Баптистерия святого Иоанна).

Рецепция в искусстве 
Некоторые сцены в криминальной комедии «Операция „Святой Януарий“» разворачиваются в соборе Святого Януария.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Научное объяснение феномена в «Комсомольской правде»

Всемирное наследие в Италии
Готические соборы Италии
Кафедральные католические соборы
Неоготическая архитектура Италии
Католические храмы Неаполя
Чудеса в христианстве
Здания и сооружения, заложенные в 1272 году
Здания и сооружения, построенные в 1313 году